Kahne ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Seemann-Kahne (1872–1943), Fechtmeister an der Universität Jena
 Kasey Kahne (* 1980), US-amerikanischer Rennfahrer